Sverker I (+1156), koning van Zweden (ca. 1140-1156)
 Sverker II (+1210), koning van Zweden (1196-1208)
 Huis Sverker, het koningshuis gevormd door Sverker I en zijn afstammelingen